Гу́став А́ндерс Эми́ль Э́скиллсон (; ) — шведский кёрлингист. В составе мужской сборной Швеции участник зимней Универсиады 2015 и зимней Универсиады 2017, вице-чемпион .

Играет на позиции третьего. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 Зимние Универсиады: серебро (2017).
 : серебро (, , ), бронза ().
 : золото (2013), бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге